Pisidium är ett släkte av musslor som beskrevs av C. Pfeiffer 1821. Pisidium ingår i familjen ärtmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Ärtmusslor
Pisidium